Гран-при Португалии 1995 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Эшторил, Португалия. Соревнования состоялись 24 сентября 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:23,220
 Гонка была остановлена на первом круге из-за аварии, после чего произошёл повторный старт.
 Юкио Катаяма не вышел на повторный старт, так как был госпитализирован для обследования после «полёта» на первом круге первого старта.
 Первую победу одержал Дэвид Култхард.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии